Корнет може бити:

 Корнет (храна), суво јестиво тијесто облика купе у коме се држи сладолед
 Корнет (инструмент), дувачки инструмент
 Корнет (војно звање), нижи официрски чин, онај који носи заставу

или

 Корнет (Подгорица), насељено мјесто града Подгорице, Република Црна Гора